Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale Conchita Martínez 3-6, 7-6(4), 7-5.

Teste di serie 

 Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Clarisa Fernández (primo turno)
 Nicole Pratt (secondo turno)

 Adriana Serra Zanetti (primo turno)
 Cara Black (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi (secondo turno)
 Conchita Martínez (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2002